Formazioni delle squadre di pallavolo partecipanti alla stagione 2011-2012 del campionato di Superliga russa.

































Note

Collegamenti esterni 
 

Pallavolo nel 2011
Pallavolo nel 2012
Formazioni di Superliga russa di pallavolo maschile